Whatever It Takes («cueste lo que cueste», en inglés) puede referirse a:
 Whatever It Takes (La chica de mis sueños en Hispanoamérica o Cueste lo que cueste en España), película de comedia juvenil del año 2000 dirigida por David Raynr;
 Whatever It Takes, canción del grupo de rock estadounidense Imagine Dragons de 2017;
 Whatever It Takes, canción del grupo de rock alternativo estadounidense Lifehouse de 2007.